Тукита — название населённых пунктов в России:
 Тукита — село в Ахвахском районе Дагестана.
 Тукита — село в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Тукита — село в Хунзахском районе Дагестана.